Pod nazwą albakora opisywane są dwa różne gatunki ryb:
 tuńczyk biały (Thunnus alalunga)
 tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

Bibliografia